Plaats in Indonesië
 Grantung (Bayan), een plaats in het regentschap Purworejo van de provincie Midden-Java
 Grantung (Karangmoncol), een plaats in het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java